Il existe de par le monde plusieurs églises placées, canoniquement ou par la tradition, sous le patronage de sainte Rita de Cascia, et qui sont de ce fait communément appelées église Sainte-Rita :
 en Belgique :
 la chapelle Sainte-Rita à Brasménil.
 au Brésil :
 l'église Santa Rita de Cássia, à Rio de Janeiro.
 en France :
 l'église Sainte-Rita (ou chapelle Sainte-Rita) de Nice, officiellement nommée église de l'Annonciation ;
 l'église Sainte-Rita de Paris, dans le  ;
 l'église Sainte-Rita de Marseille,  dans le quartier des Trois-Lucs ;
 l'église Sainte-Rita de Vendeville, officiellement nommée église Saint-Eubert.
 la chapelle Sainte-Rita, annexe de l'Église de la Sainte-Trinité de Paris.
 en Italie :
 la basilique Sainte-Rita, à Cascia, lieu de naissance de la sainte ;
 l'église Sainte-Rita-de-Cascia-à-Campitelli, en italien Santa Rita da Cascia in Campitelli, à Rome ;
 l'église Sainte-Rita-de-Cascia-aux Vierges, en italien Santa Rita da Cascia alle Vergini, à Rome ;
 l'église Sainte-Rita (Santa Rita), à Turin ;

Rita
~